Meertens Instituut, Nederlandse onderzoeksinstelling voor taal en cultuur, genoemd naar Piet Meertens

Personen met achternaam Meertens:
 Albert Meertens, Nederlands beeldhouwer
 Jacques Meertens, Nederlands klarinettist
 Lambert Meertens, Nederlands informaticus
 Nik Meertens, Belgisch volksvertegenwoordiger
 Piet Meertens, Nederlands taalkundige en volkskundige